Das Buch der Liebe ist

 ein Lieferungswerk, das Karl May als Auftragsarbeit aus Texten Dritter und eigenen Beiträgen kompiliert hat, siehe: Das Buch der Liebe (Karl May)
 Titel des 97. Bandes aus Karl May's Gesammelten Werken, der die 1. und 3. Abteilung des o. g. Werkes in modernisierter Form enthält
 Teil des Titels von American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe
 Titel eines Romans von Nomi Eve, siehe: Das Buch der Liebe (Nomi Eve)